FAAH () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 579 амінокислот, а молекулярна маса — 63 066.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Гідролази